Чжань Цзиньвэ́й (, родилась 8 января 1985 года в Гаосюне, Китайская Республика) — теннисистка, представляющая на соревнованиях Китайский Тайбэй. Победительница двух турниров WTA в парном разряде; бывшая пятая ракетка мира в юниорском парном рейтинге.

Общая информация 
Родителей Цзиньвэй зовут Чжань Фочжэн и Чжэн Мэйюй; её брата зовут Чжань Хаоюй.

В 10 лет отец привёл уроженку Гаосюна в этот вид спорта. Своим любимым покрытием она считает хард.

Цзиньвэй играла за национальную сборную Тайваня и в юниорском и во взрослом турнире Кубка Федерации.

Спортивная карьера

Рейтинг на конец года

Выступления на турнирах

Финалы турниров ITF в одиночном разряде (18)

Победы (6)

Поражения (12)

Финалы турниров WTA в парном разряде (7)

Победы (2)

Поражения (5)

Финалы турниров ITF в парном разряде (76)

Победы (47)

Поражения (29)

История выступлений на турнирах

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Теннисисты Тайваня